Quassugaq bezeichnet:
 Quassugaq (Berg, Nuuk, nördlich) (auch Quassuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Quassugaq (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland